Die Liste enthält die offiziellen wie inoffiziellen Länderspiele der armenischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. 

Von September 2012 bis März 2020 wurde kein Länderspiel bestritten.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der armenischen Mannschaft angegeben.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft

grüne Hintergrundfarbe = Sieg der armenischen Mannschaft
gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)
rote Hintergrundfarbe = Niederlage der armenischen Mannschaft

2003–2012

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Weblinks 
 de.fifa.com: FIFA-Liste der Länderspiele (Zeitraum manuell einstellbar)

Einzelnachweise 

Armenien
!Landerspiele Frauen